Gonella ist der Familienname folgender Personen:
 Franca Gonella (* 1952), italienische Schauspielerin
 Guido Gonella (1905–1982), italienischer Jurist, Journalist, Hochschullehrer und Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Matteo Eustachio Gonella (1811–1870), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Nat Gonella (1908–1998), britischer Jazztrompeter
 Pier Gonella (* 1977), italienischer Metal- und Hard-Rock-Gitarrist
 Sergio Gonella (1933–2018), italienischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
Rifugio Francesco Gonella